Cet article présente la liste des chaînes fournies par le service Illico télé numérique de Vidéotron, le câblodistributeur majoritaire dans la province de Québec.

Les chaînes sont regroupées en ordre numérique par catégorie à titre indicatif. Cet article ne tient pas en compte la disponibilité de certaines chaînes d'une région à l'autre, du forfait, des assemblages, des conditions d'abonnement et de l'équipement utilisé.

Liste des chaînes actuelles

Stations et chaînes locales

Chaînes spécialisées francophones

Chaînes enfants et jeunesse

Chaînes d'informations

Stations réseaux américains généralistes

Chaînes spécialisées anglophones

Chaînes de base

Chaînes sportives anglophones

Chaînes Premium cinéma et séries

Chaînes Superstations américaines et Premium canadiennes

Chaînes Premium adulte

Chaînes religieuses

Chaînes multiculturelle

Télé à la carte

Chaînes horaire variable

Chaînes Musique et radio

Télé interactive

Chaînes 4K UHD (Ultra haute définition)

Chaînes retirées

Chaînes à venir et changements récents (30 derniers jours) 
Attention : Les chaînes apparaissant dans cette liste ont soit été annoncées, en rumeur ou en spéculation, et peuvent être repoussées à plus tard ou ne jamais être ajoutées.

 Retrait à venir de Sky News 74SD/674HD, Stingray Loud 555HD et de Stingray Country au 556HD le 9 novembre prochain.  Retrait par Vidéotron.

Chaînes manquantes 
Voici une liste des chaînes disponibles chez les autres distributeurs canadiens mais manquants de la distribution chez Vidéotron.

Standard 

 Aux
 Big Ten Network
 CBS Sports Network
 CNN International
 The Cowboy Channel Canada
 The Cult Movie Network
 EuroWorld Sport
 
 Grace TV (The Christian Channel)
 IDNR-TV
 Makeful
 NASA TV
 Omni.2 () (reste du Québec)
 : Get Fit
 RFD-TV Canada
 The Rural Channel
 Stingray Country
 Stingray Loud
 Stingray Retro
 The Water Television Network
 Citytv Ouest
 Comedy Network Ouest
 Family Ouest
 HBO 2 Ouest
 History Ouest
 Teletoon (en) Ouest
 W Network Ouest
 YTV Ouest

Haute Définition 

 American Heroes Channel HD
 AMI TV HD
 AMI Télé HD
 Aux HD
  HD
 BBC First (Canada) HD
 BBC World News HD
 Big Ten Network HD
 BET HD
 CBS Sports Network HD
 CMT (Canada) HD
 Cottage Life HD
 The Cowboy Channel Canada HD
 Crime and Investigation HD
 DejaView HD
 documentary HD
 DTour HD
 Game Show Network HD
 GameTV HD
 HBO 2 HD
 Hollywood Suite HD (70s, 80s, 90s & 2000s)
 M6 International (Canada) HD
 Magnolia Network (Canada) HD
 Makeful HD
 NASA TV HD
 Omni.1 & .2 HD
 One: Get Fit HD
 OUTtv HD
 Rewind HD
 RFD-TV Canada HD
 The Rural Channel HD
 The Shopping Channel HD
 
 Smithsonian Channel (Canada) HD
 Sportsman Channel Canada HD
 Stingray DJAZZ HD
 Stingray Qello HD
 Telelatino HD
 Télévision Sel + Lumière HD
 TVOntario HD
 The Weather Network HD
 VisionTV HD
 The Water Television Network HD
 Yes TV HD ()
 ABC HD Ouest
 CBC HD Ouest
 Citytv HD Ouest
 CBS HD Ouest
 CJON-DT HD (NTV)
 CTV HD Ouest
 CTV 2 HD Ouest
 FOX HD Ouest
 Global HD Ouest
 ICI Radio-Canada Télé HD Ouest
 NBC HD Ouest

4K Ultra Haute Définition 

 Stingray Now 4K

Multiculturel et international 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 New Tang Dynasty Television (Canada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Inde)
  (Inde)
  (Pakistan)
 Aastha Bhajan (Inde)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  (Philippines)
 Al-Arabiya (UAE)
 Ariana Television (Afghanistan)
 ART Movies
 ATV Home Channel (Hong Kong)
  (Pakistan)
  (Pakistan)
  (Pakistan)
  (Pakistan)
 Asianet Plus (Inde)
  (Inde)
  (Bangladesh)
  (Chine)
 Benfica TV (Portugal)
 Berbère Télévision (Algérie)
  (États-Unis)
 BVN (Pays-Bas et Belgique)
  (Nouvelle-Zélande)
 Canal 52 MX (Mexique)
 Canal de las Estrellas Latinoamérica (Mexique)
 Canal SUR (Espagne)
  (Barbade)
 CGTN (Chine)
 CGTN-Français (Chine)
  (Taiwan)
  (Bangladesh)
 China Yellow River TV (Chine)
 Cine Bangla (États-Unis)
 Cubavisión Internacional (Cuba)
 Dandana TV (États-Unis)
  (Pakistan)
 De Película (Mexique)
 Dragon TV (China)
 Ekushey TV (Bangladesh)
 El Gourmet.com TV (Argentine)
  (États-Unis)
 ETTV Global (Chine)
  (Inde)
 Eurochannel (France)
  (?)
 
 The Filipino Channel (Philippines)
 France 24 - Anglais (France)
 Fujian Straits TV (SETV) (Chine)
 Future TV (Liban)
  (Pakistan)
  (États-Unis)
 GMA Life TV (Philippines)
 GMA Pinoy TV (Philippines)
  (Barbade)
  (Inde)
 Horizon Channel (Hong Kong)
  (États-Unis)
 Hunan Satellite TV (Chine)
 Indus Music (Pakistan)
 Indus Vision (Pakistan)
 iTVN (Pologne)
  (États-Unis)
 Jiangsu International TV (Chine)
 Kapatid TV5 (Philippines)
 KTO (France)
 LBC Sat America (Liban)
 Luxe.TV (Luxembourg)
  (Pakistan)
  (UK)
  (Inde)
  (Inde)
  (Inde)
 Network Ten (Australie)
 New TV Sat (Lebanon)
 NHK World (Japon)
  (Hong Kong)
  (Bangladesh)
 Paris Première (France)
 PFC Internacional (Brésil)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
 Planète+ Thalassa (France)
 Polsat 2 International (Pologne)
  (Pakistan)
 Perviy Kanal (Russie)
 RTP Internacional (Portugal)
  (Mexique)
 RTR Planeta (Russie)
 
  (Inde)
 Sahara Samay (Inde)
 SET Asia (Inde)
  (Inde)
 SIC Notícias (Portugal)
  (TVS Satellite) (Chine)
  (Chine)
  2 (Chine)
  (Inde)
 STAR News (Inde)
 STAR One (Inde)
 STAR Plus (Inde)
  (Inde)
 Sun TV (Inde)
 Super Canale Caribe (République dominicaine)
 Telefe Internacional (Argentine)
 TLNovelas (Mexique)
 Trace Urban (France)
 TVRi (Roumanie)
 TV3 Ireland (Irlande)
  (Nouvelle-Zélande)
  (États-Unis)
 TV Colombia (Colombie)
 TV Globo Internacional (Brésil)
 TV Japan (États-Unis)
  (Nigérien) (États-Unis)
 TV Polonia (Pologne)
 WMNB-TV (Russe) (États-Unis)

Adulte 
 
 Exxxtasy TV

Voir aussi 
 Liste des chaînes de télévision québécoises
 Liste des chaînes de télévision canadiennes

Références 

Télévision au Québec
Liste en rapport avec le Québec
Illico
Québecor